Rhinella ocellata é uma espécie de anfíbio da família Bufonidae. Endêmica do Brasil, onde pode ser encontrada no Cerrado nos estados do Pará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Maranhão.

Referências 

ocellata
Anfíbios descritos em 1859
Anfíbios do Brasil